Помпе́о Коло́нна (; ,  — , ) — итальянский кардинал, епископ Риети и вице-король Неаполя из рода Колонна. Был племянником кондотьера Просперо Колонна.

Биография 
Помпео Колонна, будучи подозреваем в заговоре с целью убийства папы Римского Юлия II и в нападении на Капитолий, был лишён своих церковных титулов и званий, однако в июле 1517 года папой Львом X возведён в кардинальское звание; 4 ноября 1517 года ему был назначен титул Санти-XII-Апостоли (Santi XII Apostoli). В 1524 году он переходит из церкви 12-ти Святых Апостолов к церкви Сан-Лоренцо в Дамосо. При избрании пап Римских Адриана VI и Климента VII он сыграл решающую роль. Как кардинал Помпео Колонна был церковным администратором архиепископств Катания и Монреале на Сицилии, епископств Потенца, Терни, Ацерно, Россано, Аверса и Сарно.

В 1530 году он назначается императором Священной Римской империи Карлом V вице-королём Неаполитанского королевства.

Помпео Колонна известен также как талантливый . Главное своё литературное произведение, сборник стихотворений De laudibus mulierum он посвятил поэтессе и своей родственнице Виттории Колонна. Однако произведение так и не было опубликовано.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Giovanni Battista Picotti, "Colonna, Pompeo,"  Enciclopedia Italiana (1931)

Помпео
Кардиналы Италии
Епископы Аверсы
Епископы XVI века
Вице-короли Неаполя
Латинские поэты
Кардиналы Льва X